François Bluche (1925-2018), historien français ;
 Frédéric Bluche (1951), historien français du droit.